Aglauros oder Agraulos (altgriechisch: Ἄγλαυρος oder Ἄγραυλος) ist in der griechischen Mythologie:
 Aglauros (Tochter des Aktaios), Tochter des Aktaios, des ersten Königs von Attika
 Aglauros (Tochter des Kekrops), Tochter Kekrops I. und Aglauros', Tochter des Aktaios
 Aglauros, Tochter des Erechtheus und der Prokris
 ein Beiname der Göttin Athene